monety obiegowe Królestwa Polskiego
 lista monet powszechnego obiegu RP (1923–1939)
 lista monet wprowadzonych do powszechnego obiegu w okresie GG
 lista monet powszechnego obiegu Polski Ludowej
 monety obiegowe III RP